Некрасов Іван Степанович – (26 травня (07 червня) 1871, с. Копистич Курської губернії, Росія – 17 березня 1945, Миколаїв) – фахівець у галузі двигунобудування, кандидат технічних наук (1935), професор,  директор Миколаївського середнього механіко-технічного училища у 1906-1920 рр., завідуючий кафедрою Миколаївського кораблебудівельного інституту.

Життєпис

Навчання та початок педагогічної діяльності 
Некрасов Іван Степанович народився в с. Копистич Рильського повіту Курської губернії в селянській родині. У 1878 р. пішов навчатися у початкову школу сусіднього села Кострово. З 1883 р. навчався в повітовому училищі м. Рильська. 

У 1888 р. після закінчення училища був направлений в Белгородський інститут, куди його прийняли за результатами конкурсного відбору на правах «казенно-кошторисного вихованця» (що передбачало не тільки безкоштовне утримання, але й видачу безкоштовної білизни, фірмового костюму та взуття). У 1891 р після закінчення інституту працював вчителем російської мови в повітовому училищі м. Острожська Воронежської губернії. Давав заняття зі співів в жіночій прогімназії та працював вчителем математики в м. Богодухів Харківської губернії. 

У 1898-1903 рр навчався в Харківському технологічному інституті. Отримав  диплом інженера-механіка за спеціальністю «Двигуни внутрішнього згоряння і парові машини». Після закінчення інституту почав працював на посаді земського інженера в земській управі м. Волочанська Харківської губернії, але невдовзі йому надійшла пропозиція стати директором ремісничого училища в м. Павлово Нижегородської губернії. Через рік за сімейними обставинами (хвороба дружини) залишив посаду і переїхав в Україну, де став викладати в середньотехнічному училищі м. Олександрівська (зараз м. Запоріжжя) Катеринославської губернії.

Миколаївський період 
У 1905 р. І. С. Некрасов переїхав до Миколаєва, де став інспектором в нещодавно відкритому середньому механіко-технічному училищі. Весною 1906 р. був призначений директором (пізніше політехнічного) училища, яке очолював до 1920 р.  

Некрасов І. С. працював над  зміцненням матеріальної бази училища. За період його керівництва були побудовані приміщення по вул. Ліскова, що розширило майстерні та машинну залу (в подальшому теплотехнічна лабораторія), де були встановлені двигун внутрішнього згоряння та парова машина. При цьому площа, зайнята залою і майстернями, збільшилась з 1600 м2 до 4000 м2 . Заняття в училищі, крім загальноосвітніх предметів проводились і в майстернях та розподілялись таким чином, щоб кожен учень проводив в них по 9 годин на тиждень. За час перебування Некрасова І. С. на посаді директора училища було підготовлено більше 500 техніків-механіків.

Стабілізувався склад педагогічного колективу: директор училища – І. С. Некрасов, в.о. інспектора – інженер-технолог Л. Л. Шлейхер, священик П. Є. Салагор; викладачі: фізики-хімії – В. В. Рюмін, механіки та математики – Л. В. Коленко; креслення та пароплавної механіки – С. П. Лізогуб; малювання та геометричного креслення – Є. М. Маковенко; головний керівник практичних робіт – А. А. Нікулін; майстри-техніки – А. В. Григорів, Н. Г. Лаврентьєв; лікар – В. С. Уваров; наглядач-технік – В. І. Збінський.  

І. С. Некрасов організовував для учнів екскурсії до Одеси, Києва, Санкт-Петербургу, де вони знайомилися з культурною спадщиною цих міст. В училищі був свій духовий оркестр, влаштовувалися розважальні вечори, про що повідомляли міські газети.   

Некрасов І. С. займався громадською діяльністю. Очолював дирекцію Громадської бібліотеки у 1907-1908 рр.  Був членом (гласним) міської Думи у 1911-1917 рр., Миколаївського відділення Російського технічного товариства та Миколаївського товариства аматорів природи, займався розширенням міської електричної станції та переобладнанням міської освітлювальної мережі. Разом з дружиною Єлизаветою Іванівною, вони були членами правління Миколаївського благодійного товариства. 

Некрасов І. С., як директор училища, активно співпрацював з товариством «Просвіта», яке очолював Аркас М. М. В фондах Миколаївського обласного архіву збереглося листування:  

  

У 1916 р. Некрасов І. С. отримав чин дійсного статського радника. За відмінну службу нагороджений орденами святої Анни 3-й і Станіслава 2-й ступеню. 

У 1920-1922 рр. Некрасов І. С. завідував відділом нормування та фабрично-заводського навчання на заводі ім. А. Марті. У 1922-1923 рр. – відділом технічного контролю тресту «Хімсіль». 

З 1923 р. очолював вечірній робітничий технікум до його злиття в 1929 р. з кораблебудівним. Вечірній технікум повинен був забезпечити отримання технічної освіти робочими та службовцями  без відриву від виробництва з такими ж правами, як і денний політехнічний технікум. В цьому ж році згідно постанови Наркомосвіти України технікум був включений в сітку самостійних розпорядників кредитів, які відкривались цим відомством згідно кошторису технікуму. Результатом поліпшення фінансової бази було систематичне щорічне збільшення контингенту студентів, починаючи з 1923 р. кількість до 1929 р. зросла з 87 до 420. Нова схема фінансування дозволила значно поліпшити матеріально-технічну базу, збільшити аудиторний фонд. Спочатку технікум розміщувався в приміщенні початкової школи, де йому було виділено для занять в вечірній час п’ять кімнат. Керівництву технікуму довелося прикласти немало зусиль, а Некрасову І. С. застосувати своє депутатство в Міській Раді, щоб отримати в своє користування цілком 240 пристойні приміщення I-ої жіночої гімназії (вул. Нікольська, 8) двоповерховий будинок і два флігеля. За поданням Ради технікуму Наркомосвіти України затвердив для технікуму три механічні спеціальності: ‒ двигуни внутрішнього згоряння; ‒ парові котли, машини і турбіни; ‒ холодна обробка металів. 

До 1929 р. в технікумі відбулось п’ять випусків. Дипломи інженерів-механіків отримали 98 чоловік, з них по спеціальностям: ‒ двигуни внутрішнього згоряння – 71 чол. ‒ парові котли, машини і турбіни – 19 чол. ‒ холодна обробка металів – 8 чол. У всіх досягненнях технікуму відчувалась невичерпна енергія Некрасова І. С. Обіймаючи посаду директора Миколаївського вечірнього робочого технікуму, він активно займався і громадською діяльністю – був депутатом Міської Ради, де очолював комісію по будівництву паротурбінної електростанції в м. Миколаєві і членом бюро секції наукових працівників технічного товариства.

У 1929 р. в зв’язку з уніфікацією народної освіти СРСР Миколаївський вечірній робочий технікум був об’єднаний з Миколаївським технікумом кораблебудування (денна форма). В результаті такого об’єднання був створений Миколаївський індустріальний (машинобудівний) інститут. Після цієї реорганізації Некрасов І. С. став в.о. професора інституту, але знову до 1931 р. працював на виробництві: на заводах ім. А. Марті та «Крестинтерн». 

З 1931 р. завідував теплотехнічною лабораторією та кафедрою головних суднових механізмів. У 1935 р. Вища атестаційна комісія присудила йому ступінь кандидата технічних наук і звання в. о. професора кафедри головних суднових механізмів інституту. В характеристиці, наданій Некрасову І. С. при поданні до вченого звання професора, яка була підписана директором інституту Крессом А. Я., зокрема йшлось: «Опытный, хорошо знающий свой предмет педагог, пользуется большим авторитетом среди профессорско-преподавательского состава, студенчества и николаевской общественности. Много работает по подготовке аспирантов. Организатор высшего технического образования в г. Николаеве. Имеет две крупные научные работы». 

Він вивчав метод гармонійного аналізу кривої дотичних зусиль для ДВЗ, проводив лабораторні дослідження двигуна Сухачова. Є автором низки наукових публікацій у журналі «Дизелестроение» («Графический метод гармонического анализа кривой касательных цепей», 1936; «Графо-аналитический расчет продувки двухтактных двигателей внутреннего горения», 1937), розвідки «Краткий исторический очерк Николаевского рабочего техникума» («Труды НКИ», Н., 1940, вып. 5). 

У 1939 р., після поділу кафедри головних суднових механізмів на три очолив кафедру суднових двигунів внутрішнього згоряння.(3)

Лекції Некрасова І. С. слухали в свій час майбутній міністр суднобудівної промисловості Носенко І. І. та його замісник Каплун Г. Д., майбутні ректори МКІ Чубов Ю. Ф., Бузнік В. М., майбутні директори миколаївських суднобудівних заводів Андріанов В. М. і Ганькевич А. Б., майбутній Генеральний конструктор атомних підводних човнів Чернишов Г. М. 

Випускникі МКІ того періоду зберегли вдячні спогади про І. С. Некрасова. Гольберг М. І.,  почесний ветеран Північного машинобудівного підприємства (м. Сєвєродвінськ) та випускник МКІ 1940 р., згадував: 

Иван Степанович Некрасов был ходячая энциклопедия технических знаний. Он в разное время читал в НКИ лекции по разным техническим дисциплинам и одинаково успешно. Рассказывали такой случай. На заводе имени А. Марти при испытаниях корабля обнаружили стук в смонтированном импортном дизеле. Все попытки специалистов завода устранить стук не увенчались успехом. Тогда пригласили на завод «науку». – Некрасова. Некрасов основательно занялся дизелем, нашел причину стука и дал рекомендации по устранению дефекта. Дефект устранили. 

Шевченко Д. Д.,  доцент кафедри технології суднового машинобудування, який навчався з 1934 по 1940 рр. в МКІ. Поділився такими спогадами: 

Іван Степанович був ходячою енциклопедією технічних знань. Він читав в МКІ лекції по різним технічним дисциплінам (двигуни внутрішнього згоряння, парові машина, термодинаміка, нарисна геометрія та ін.) і однаково успішно. Івану Степановичу з його хорошими знаннями німецької і французької мов, не складало великих труднощів замінити на заняттях викладача іноземної мови, а за необхідністю, і викладача хімії. 

Під час Другої світової війни залишився в окупованому м. Миколаєві за станом здоров’я. Некрасов І. С. був мобілізований німцями в міську управу та призначений завідувачем технічним відділом, але всіляко гальмував його роботу. Зокрема, він затягнув роботу по переведенню газогенераторного двигуна місцевої електростанції з вугілля на дрова, що фактично вона була зірвана і двигун залишився в непрацюючому стані. Після звільнення із управи, Некрасов І. С. влаштувався на роботу завідувачем випробувальної лабораторії комерційного порту. Тут йому вдалось врятувати три преси, які раніше належали інституту і готувались до відправки в Германію. Німці позбавили його продовольчих карток за постійний саботаж, тому в рідний інститут, коли той повернувся із евакуації, за словами очевидців, Некрасов І. С. прийшов виснаженим, хворим і голодним. Наказом №4 від 4 квітня 1944 р. він був зарахований в МКІ професором кафедри ДВЗ з окладом 1000 крб. 

Похований на старому міському цвинтарі поруч із дружиною, яка померла раніше, у 1940 р. Доля сина Дмитра склалася трагічно: працював на заводі, після війни був репресований та з тюрми не повернувся.

Примітки

Література 

 Бугаенко, Б. А., Галь, А. Ф. [Некрасов Иван Степанович] / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь. // Николаевский кораблестроительный : судьбы выдающихся выпусников и ученых НКИ-УГМТУ. – Николаев, 2002. – С. 84–86.
 Галь, А. Ф. Некрасов Іван Степанович (26.05.(07.06) 1871, с. Копистич курської губернії, Росія – 17.03. 1945, Миколаїв ) – фахівець у галузі двигунобудування / А. Ф. Галь // Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. тов-во ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАНУ. –Київ, 2021. – Т. 23 : НГ – НЯ. – С. 109.
 Кураса, Е. Действительный статский советник с машфака / Е. Кураса // Вечерний Николаев. – 2011. – 28 мая.
 Некрасов Иван Степанович : 140-летию со дня рождения посвящается…/ автор ідеї В. С. Наливайко. – Миколаїв, НУК, 2006. – 27 с.
 Некрасов Іван Степанович // Освіта на Миколаївщині у ХІХ–ХХ століттях. – Миколаїв, 1997. – С. 73

Посилання 
Некрасов Іван Степанович

Некрасов Иван Степанович

Некрасов Иван Степанович

Колыбель николаевских инженеров

Роль И.С. Некрасова в создании Николаевского городского естественно-исторического музея 

От вокзала по Глазенаповской? 

Наливайко, В. С., Гогоренко, О. А. Некрасов Іван Степанович – організатор технічної освіти в Миколаєві (до 150-річчя від дня народження)  
Миколаївська область
Освіта в Україні
Історія Миколаєва
Технічна освіта
Навчальні заклади, засновані 1920
Засновані в Україні 1920
Померли в Миколаєві
Народились 1871